Александр Валентинович Морохов (род. 24 мая 1954 года в. г. Потсдаме ГДР) — советский и российский военачальник. Начальник Ульяновского высшего военно-технического училища (военного института). Кандидат педагогических наук. Генерал-майор.

Биография 
Родился 24 мая 1954 г. в г. Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. 

1971—1976 гг. — студент Тюменского индустриального института;
1976—1977 гг. — лаборант Тюменского машиностроительного техникума;

Образование 
 В 1976 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» (в том числе, проходил обучение на военной кафедре института).
 В 1987 году окончил Военную академию тыла и транспорта по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая, обеспечение жидким топливом».
 В 2009 году окончил Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».

На воинской службе 
1977—1981 гг. — начальник обособленного отдела хранения склада горючего военного округа СибВО;

1981—1984 гг. — начальник службы горючего мотострелковой дивизии (СибВО);

1984—1987 гг. — слушатель Военной академии тыла и транспорта;

1987—1992 гг. — начальник службы горючего общевойсковой армии ПрикВО;

1992—1999 гг. — начальник службы горючего Уральского военного округа;

1999—2001 гг. — заместитель начальника Ульяновского филиала Военной академии тыла и транспорта;

2001—2009 гг. — начальник Ульяновского высшего военно-технического училища (военного института).

После увольнения с военной службы 
С 2009 года в запасе.

2009—2011 гг. — научный сотрудник Ульяновского военно-технического института;

С 2015 года инспектор Группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Семья 
 жена
 дети: сын и дочь

Знаки отличия 

 Орден «За военные заслуги» (Россия)
 Орден Почёта (Россия)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени

 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.

 Имеет награды других ведомств

См. также 
 Ульяновское высшее военно-техническое училище

Примечания

Литература 
 
 
 Морохов Александр Валентинович. Организационно-педагогические основы религиозно-воспитательной деятельности православных миссионерских обществ Среднего Поволжья в конце XIX - начале XX века (На материалах Симбирской и Казанской губерний) : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Чебоксары, 2004 184 c. РГБ ОД, 61:05-13/266

Ссылки 
 Генерал-майор Морохов Александр Валентинович – инспектор (группы инспекторов) ОСК ЮВО.
 
  МОРОХОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Члены КПСС
Выпускники Тюменского государственного нефтегазового университета
Начальники Ульяновского высшего военно-технического училища
Персоналии:Краснодарский край
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО
Кандидаты педагогических наук